Sextant steht für:

 Sextant, ein nautisches, optisches Messinstrument 
 Sextant (Sternbild)
 Sextant (Stationsgebäude)
 Sextant (Album), ein Musikalbum von Herbie Hancock (1973)

SEXTANT steht für:
 Kairo-Konferenz, 1943 in Ägypten
 Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology, ein NASA Projekt

DVD